Eine Liste der Städtegründungen ionischer Mutterstädte (Chalkis, Eretria, Phokaia, Milet, Paros, Naxos, Kolophon) vor den Perserkriegen. Die Städte sind mit ihrem griechischen Namen gelistet.

Westliches Mittelmeer

Östliches Mittelmeer 
 Abdera
 Abydos
 Allianoi
 Elaious
 Kardia
 Kelenderis
 Kios
 Kyzikos
 Lampsakos
 Lete auf Chalkidike
 Limnai 
 Ismaros (Thrakien) (Maroneia)
 Mende
 Methone (welches?)
 Nagidos
 Naukratis
 Olynthos
 Parion
 Perinthos
 Prokonnesos
 Sane
 Side
 Thasos
 Torone

Schwarzes Meer 
 Amisos
 Apollonia
 Beresan
 Dioskurias, Sebastopolis, (Suchumi)
 Gorgippa (Anapa)
 Hermonassa
 Istros
Kareon, Careon auf der Halbinsel Kertsch
 Kerasos
 Kotyora
 Kytoros
 Myrmikon auf der Halbinsel Kertsch
 Nymphaion (Krim) Nimpheon
 Odessos
 Olbia
 Pantikapaion
 Phanagoreia
 Phasis
 Pityus
 Sesamos
 Sinope
 Tanais
 Theodosia
 Tomis
 Trapezus Trapezunt
 Tyras

!
ionische Stadtgrundungen